Oleg Grigorjew ist der Name folgender Personen:

* Oleg Grigorjewitsch Grigorjew (* 1937), sowjetischer Boxer
 Oleg Jewgenjewitsch Grigorjew (1943–1992), russischer Schriftsteller und Maler